Raatikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatikkasaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Raatikkasaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar